Le Championnat du Portugal de football 1997-1998 est la  de la compétition qui voit la victoire finale du FC Porto.

Le meilleur buteur de la saison est une nouvelle fois le joueur brésilien Mário Jardel, qui inscrit 26 buts en faveur du FC Porto.

Classement 

|}

Voir aussi 
 Championnat du Portugal de football D2 1997-1998
 Coupe du Portugal de football 1997-1998

Résultats

Liens externes 
 Portugal 1997-98 sur leballonrond.fr

Championnat du Portugal de football
Football D1
Football D1